Een verkeersweg:
 N852 (België)
 N852 (Frankrijk)
 N852 (Nederland), zie Provinciale weg 852

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing